Ian Taylor (ur. 1945) – brytyjski polityk
 Ian Taylor (ur. 1954) – brytyjski hokeista na trawie
 Ian Taylor (ur. 1968) – angielski piłkarz
 Ian Taylor (ur. 1977) – kanadyjski siatkarz
 Ian Taylor – brytyjski kierowca wyścigowy